Bicas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Joaquim de Bicas (ort), Minas Gerais, 
 Bicas (ort), Minas Gerais, 
 Bicas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar